Figline puede referirse a:
 Figline Valdarno, localidad de la provincia de Florencia, región de Toscana, Italia.
 Figline Vegliaturo, municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, región de Calabria, Italia.